Ме́лборн () — город в округе Бревард штата Флорида, США. Расположен примерно в 97 км к юго-востоку от Орландо, примерно на равном расстоянии между Майами и Джэксонвиллом. Площадь составляет 91,9 км². Климат — влажный тропический, характеризуется теплой зимой (среднеянварская температура +16°) и очень жарким, душным и продолжительным летом (среднеиюльская температура +28°).

Население 
Население по данным на 2010 год составляет 76 068 человек. На каждые 100 женщин приходится в среднем 94,3 мужчины. Расовый состав: белые — 80,9 %; афроамериканцы — 10,3 %; азиаты — 3,1 %; коренные американцы — 0,3 %; представители двух и более рас — 3,1 %.

Климат

Примечания 

Города Флориды
Города округа Бревард